Ambutisarea este procesul de deformare plastică a unei table de grosime mică, în comparație cu celelalte dimensiuni, pentru obținerea unui corp care să prezinte o cavitate. Deformarea fără încălzirea prealabilă a corpului se numește ambutisare la rece, folosită în special pentru corpuri de grosime relativ mică (table, platbande, etc.). În cazul în care  corpul este prealabil încălzit, deformarea se numește ambutisare la cald, metodă folosită mai ales pentru corpuri cu grosimi mari sau având duritatea ridicată, în vederea obținerii unor corpuri cu formă simplă, fără unghiuri ascuțite.

Procesul de ambutisare și tensionarea materialului
La ambutisarea unei piese, partea centrală a semifabricatului plat va forma fundul piesei iar partea sa periferică inelară va forma pereții laterali ai acesteia. Excesul de material al părții periferice inelare urmează să se redistribuie, proces legat de o tensionare a materialului specifică ambutisării, care constă într-o întindere radială și o compresiune tangențială.

Compresiunea tangențială duce la pericolul formării cutelor pe suprafața laterală a pieselor ambutisate. Pericolul este cu atât mai pronunțat cu cât este mai subțire semifabricatul plat și cu cât este mai înaltă piesa ce se execută. De aceea, în afară de ambutisarea fără fixarea materialului se aplică deseori ambutisarea cu fixarea materialului, în care strângerea semifabricatului între placa de ambutisare și placa de apăsare a matriței se face cu o forță de fixare Ff.

Forța Ff pentru fixarea semifabricatului plat  se calculează ca produs al ariei suprafeței de fixare A cu presiunea p de fixare, adică
                                  Ff = Ap.
În cazul fixării cu fixarea semifabricatului, în partea periferică, inelară, materialul este solicitat suplimentar și la compresiune axială.

Numărul operațiilor succesive necesare la ambutisarea unei piese cilindrice cu diametrul dn, pornind de la un semifabricat circular plat cu diametrul D se determină cunoscând că:
   d1 = m1D;  d2 = m1m2D; dn= m1m2..mnD
în care m1, m2...mn sunt coeficienții de ambutisare pentru operațiile 1...n; d1...dn sunt diametrele interioare pentru operațiile succesive de ambutisare.

Ambutisarea la cald (cu încălzire) se aplică pentru aliaje de aluminiu, de magneziu și de titan. În acest caz, într-o singură operație se pot obține înălțimi ale pieselor de aproximativ două ori mai mari decât la ambutisarea la rece.

Ambutisare fără subțiere, respectiv cu subțiere. Procedeele principale de ambutisare sunt:
 ambutisare fără subțierea pereților, cu o variație foarte mică a grosimii semifabricatului s, în cazul în care între poanson și placa de ambutisare există un joc j≥ s;
 ambutisare cu subțierea pereților, atunci când grosimea semifabricatului se micșorează în procesul de ambutisare, astfel încât j≤ s.

Variante ale procesului de ambutisare
Unele dintre procesele neconvenționale de ambutisare includ diferite variante cum sunt: ambutisarea hidromecanică, ambutisarea hidraulică, procesul de hidroformare etc.

Note

Mecanică
Tehnologie
Prelucrarea metalelor
